Братя Карамазови може да се отнася за:

 Братя Карамазови, философски роман на Фьодор Достоевски;
 Братя Карамазови, украинска рок група;
 Братя Карамазови (филм, 1915), руски филм;
 Братя Карамазови (филм, 1921), германски филм;
 Братя Карамазови (филм, 1958), американски филм;
 Братя Карамазови (филм, 1969), френски филм;
 Братя Карамазови (съветски филм, 1969), съветски филм;
 Братя Карамазови (телевизионен сериал), руски телевизионен сериал от 2009 г.